Tyers ist der Familienname folgender Personen:

 Kathy Tyers (* 1952), US-amerikanische Schriftstellerin
 Maddi Tyers (* 1989), australische Schauspielerin